Tiger's Voyage (No Brasil: A Viagem do Tigre) é um livro de romance e aventura. Escrito por Colleen Houck, este é o Terceiro de uma série. Ele é sucedido por O Destino do Tigre.

Sinopse 
Perigo. Desolação. Escolhas. A eternidade é tempo demais para esperar pelo verdadeiro amor?

Em sua terceira busca, a jovem Kelsey Hayes e seus tigres precisam vencer desafios incríveis propostos por cinco dragões míticos. O elemento comum é a água, e o cenário de mar aberto obriga Kelsey a enfrentar seus piores temores.

Dessa vez sua missão é encontrar o Colar de Pérolas Negras de Durga e tentar libertar seu amado Ren tanto da maldição do tigre quanto de sua repentina amnésia. No entanto o irmão dele, Kishan, tem outros planos e os dois competem por sua afeição, além de afastarem aqueles que planejam frustrar seus objetivos.

Livros dos Estados Unidos